Guillermo Luis Augusto de Baden (Karlsruhe, 8 de abril de 1792-ibidem, 11 de octubre de 1859) fue el segundo hijo del gran duque Carlos Federico de Baden y de su segunda esposa, Luisa Carolina, baronesa Geyer de Geyersberg (26 de mayo de 1768-23 de julio de 1820), la hija del teniente coronel barón Luis Enrique Felipe Geyer de Geyersberg y de su esposa, la condesa Maximiliana Cristiana de Sponeck. Debido a que su matrimonio con Luisa fue considerado por la Casa de Baden como morganático, Guillermo, por un tiempo, no tuvo derechos sucesorios al Gran Ducado de Baden.

Matrimonio y familia 
Contrajo matrimonio el 16 de octubre de 1830 con la duquesa Isabel Alejandrina de Wurtemberg (27 de febrero de 1802-5 de diciembre de 1864), la hija del duque Luis de Wurtemberg. Tuvieron las siguientes hijas:

 Enriqueta (7 de mayo de 1833-7 de agosto de 1834).
 Sofía (7 de agosto de 1834-6 de abril de 1904), desposó al príncipe Valdemar de Lippe el 9 de noviembre de 1858, no tuvieron descendencia.
 Isabel (18 de diciembre de 1835-15 de mayo de 1891).
 Leopoldina (22 de febrero de 1837-23 de diciembre de 1903), desposó al príncipe Hermann de Hohenlohe-Langenburg el 24 de septiembre de 1862, y tuvieron descendencia.

Ancestros

Bibliografía 
 

Karlsruhe
Casa de Zähringen
Príncipes de Baden
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Karlsruhe
Fallecidos en Karlsruhe